Michel Such (1955-), acteur et réalisateur français ;
Alec John Such (1951-2022), musicien américain ;
María Such Palomares (1990-), femme politique espagnole.